Municipio de Wright puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wright (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Wright (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Wright (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Wright (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.
 Municipio de Wright (condado de Wayne, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Wright (condado de Hillsdale, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Hillsdale.
 Municipio de Wright (condado de Ottawa, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Wright (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Wright (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.